Miejsca:
 Buka – wyspa należąca do Papui-Nowej Gwinei
 Buka – miasto na wyspie Buka
 Buka – cieśnina oddzielająca wyspę Buka od wyspy Bougainville
 Buka – miasto we wschodnim Uzbekistanie

 Buka – wieś w województwie pomorskim

Inne:
 Buka – fikcyjna postać z cyklu książek Tove Jansson o Muminkach
 Buka Entertainment – rosyjska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją gier komputerowych
 Mateusz "Buka" Daniecki – polski raper
 Buka (zm. 1289) – wezyr Ilchanidów